UEFA Champions League – competizione calcistica
 UniCredit Leasing
 Unità di comando locale – automezzo speciale dei vigili del fuoco italiani
 Università Cattolica di Lilla – università privata francese
 Université catholique de Louvain – università belga
 Université Catholique de Lyon
 University College di Londra – università britannica
 University College Lahore